Turandot, Giacomo Puccini operája
Turandot (mese),  Carlo Gozzi meséje
Turandot (színmű)8
Turandot (Busoni)
Turandot hercegnő (Принцесса Турандот), Carlo Gozzi nyomán 1922-ben Vahtangov által Moszkvában színpadra állított, és a mai napig játszott előadás.
530 Turandot, kisbolygó